Кубок виклику Азії (жінки) 2010 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 1-й розіграш Кубку виклику Азії серед жінок, проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 10 по 14 квітня 2010 року у Китаї. 

Матчі проходили на арені Шанхайського університету.

Таблиця

Результати 
Час початку матчів місцевий

Матч за 3 місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  

2010 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
Хокей у Китаї